In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2012 zijn er door een aantal onderzoeksbureaus opiniepeilingen gehouden.

Peilingen 
De peilingen voorspelden vóór het premiersdebat bij RTL 4, op 26 augustus 2012, dat de verkiezingen een nek-aan-nekrace zouden worden tussen VVD en SP. Na het premiersdebat veranderden de peilingen en in de laatste week voor de verkiezingen gaven de peilingen aan dat er een nek-aan-nekrace zou optreden tussen VVD en PvdA. Wat betreft het aantal zetels zaten vrijwel alle peilingen er naast.

De belangrijkste peilingen kwamen van:
 Peil.nl (Maurice de Hond)
 Ipsos Synovate (de 'Politieke barometer')
 TNS NIPO
 Peilingwijzer van de NOS (gaf een gewogen gemiddelde van de belangrijkste peilingen)
 EenVandaag (publiceerde wekelijks een peiling)

Peil.nl

Ipsos Synovate

TNS NIPO

Externe links
 De Politieke Barometer - Synovate
 Peil.nl - Maurice de Hond
 AllePeilingen.com - Alle Peilingen

Opinieonderzoek
 Peilingen